Selenit steht für:

 Marienglas („transparenter Gips“), ein Mineral
 ein Salz der selenigen Säure, siehe Selenite (Stoffgruppe)
 ein Mondbewohner in fiktiven Werken, siehe Die ersten Menschen auf dem Mond
 den Decknamen der Stollenanlage Schwalbe IV

Siehe auch: